Lunds Akademiska Schackklubb (LASK) bildades den 30 september 1906. Klubben är 2022 landets tredje största schackklubb med 347 medlemmar i åldrarna 5-80 år. LASK har f n fem lag i Allsvenska serien och har vunnit lag-SM tio gånger, senast säsongen 2018/2019. Också på ungdomssidan är LASK en av landets främst klubbar.

Schackhuset på Trollebergsvägen 105 i Lund är LASK:s klubblokal, som är öppen 6-7 dagar per vecka. LASK:s schackskola har ett 15-tal ledare och ca 30 träningsgrupper varje vecka. Schackskolan är öppen för spelare i alla åldrar, från nybörjare till avancerade spelare.

På Schackhuset anordnas regelbundet turneringar: Lund Open, Lilla Lund Open, Lund Blitz Open, Mragel Open, Rolf Martens minnesturnering, Frans G Bengtssons minnesturnering, Tomas Carnstams minnesturnering, LASK Open, Lilla LASK Open, LASK Blitz Open, Guldhästen, Älgjakten och Silvertornet.

LASK:s stora internationella turnering, CellaVision Chess Cup, spelas sedan 2015 på Ideon Gateway med ca 250 spelare från ca 15 nationer. Hittills har turneringen samlat ett stort antal stormästare - rekordet är 33 stormästare år 2017, det nästa högsta för en individuell turnering i Sverige. Turneringen har varit inställd under pandemin.

LASK hade 25 spelare med elotal >2350 på FIDE:s ratinglista 2023-02-01. Stormästarna Nils Grandelius, Tiger Hillarp, Hans Tikkanen, Daniel Semcesen och Axel Smith är hedersledamöter i LASK. Grandelius, Hillarp  och Semcesen representerar idag Premium Chess Club, Växjö SK och Helsingborgs ASK. I Allsvenskan tillåts lagen ställa upp med två utländska spelare i varje lagmatch (som omfattar 8 bord).

FIDE-rating för LASK-medlemmar 2023-02-01

Segrare i Allsvenska serien 1950-2019

Externa länkar
Officiell hemsida

Svenska schackklubbar
Schack